Бартак — многозначный термин.

 Бартак (приток Иртыша) — река в России, протекает в Тюменской области.

Фамилия

  — чешский политик, министр обороны Чехии до 2010 года. 
 Бартак, Иосиф (1842—1878) — .
 Бартак, Ян — чешский фигурист.

Примечания